Flaga powiatu krośnieńskiego (województwo lubuskie)
 Flaga powiatu krośnieńskiego (województwo podkarpackie)